Friedrich Remde ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Remde (Maler) (1801–1878), deutscher Maler
 Friedrich Remde (Admiral) (1928–1999), Admiral der Bundesmarine